Thomas van Woodstock (Woodstock Palace, Oxfordshire, 7 januari 1355 – Calais, 8 september 1397), 1e hertog van Gloucester, was het twaalfde en jongste kind van koning Eduard III van Engeland en Filippa van Henegouwen.

Thomas werd in 1377 door zijn neef koning Richard II beleend met de titel graaf van Buckingham en in 1385 met die van hertog van Gloucester. Later sloot hij zich echter aan bij de oppositie tegen de koning, de zogenaamde Lords Appellant. Tot deze groep behoorden ook Hendrik Bolingbroke, graaf van Derby, Thomas de Beauchamp, graaf van Warwick en Richard FitzAlan, graaf van Arundel. Toen de jonge koning de macht steeds meer naar zich toetrok ten koste van het parlement en zich omringde met impopulaire adviseurs, grepen de Lords Appellant in. Ze zetten de koning vast en versloegen zijn leger bij Oxford.

Richard moest de nieuwe situatie accepteren, maar wachtte geduldig zijn wraak af. In 1397 greep hij zijn kans. Richard FitzAlan werd geëxecuteerd en Thomas de Beauchamp werd verbannen. Thomas van Woodstock werd gevangengenomen in Calais. Onder onduidelijke omstandigheden stierf hij daar, waarschijnlijk vermoord.

Thomas was in 1376 gehuwd met Eleanor de Bohun (1366 – 3 oktober 1399), dochter van Humphrey, 7e graaf van Hereford en Essex. Het echtpaar kreeg 5 kinderen:

Humphrey van Gloucester (1382 – 1399)
Anne van Gloucester (1383 – 1438);
∞ I (ca. 1390) Thomas Stafford (ca. 1368 – 1392), 3e graaf van Stafford;
∞ II (1398) Edmund Stafford (1378 – 1403), 5e graaf van Stafford;
∞ III (1404) William Bourchier († 1420), graaf van Eu
Johanna van Gloucester (1384 – 1400)
Isabella van Gloucester (1386 – 1402)
Filippa van Gloucester (1389 – 1399)

Voorouders

Huis Plantagenêt
Persoon in de 14e eeuw